Евге́ний Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Евгений Аркадьевич (1898—1973) — российский и советский теннисист.
 Кудрявцев, Евгений Михайлович (род. 1932) — российский учёный физик-лазерщик, д.ф.-м.н., сотрудник ФИАН.
 Кудрявцев, Евгений Михайлович (род. 1940) — российский учёный, д.т.н., проф. Мос. гос. строительного ун-та, выпускник МГСУ (1962) и МГУ по математике (1968). Изв. спец. по комп. моделированию средств строительной техники (пакет GPSS и др.), автор целого ряда пособий по этому напр. Заслуженный деятель науки РФ
 Кудрявцев, Евгений Михайлович (род. 1951) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, сотрудник Росатома.
 Кудрявцев, Евгений Николаевич (1837—1904) — российский государственный деятель, действительный тайный советник; участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Кудрявцев, Евгений Петрович (1923—2015) — советский и российский учёный.
 Кудрявцев, Евгений Фёдорович (? — 1906 или 1907) — российский революционер.
== Примечания ==